Halen (België), een stad in de provincie Limburg in België
Halen (Emstek), een plaats in de Duitse gemeente Emstek
Halen (Lotte), een plaats in de Duitse gemeente Lotte